Флюс — речовина, що додається до металу під час паяння, зварювання або плавлення. Флюси, вживанні для плавлення металів, ще називають плавнями
 Флюс — речовина, якою заповнюють пори глиняних та порцелянових виробів під час випалювання для надання їм міцності
 Флюс — застаріла назва періоститу щелепних кісток

 Флюс — селище, Первоуральський міський округ, Свердловська область, Росія

Примітки